Ка́рмен Серве́ра (, полное имя Мари́я дель Кáрмен Росáрио Соледáд Сервéра Фернáндес (); род. , ) — испанская  и ,  искусства, вдова Ханса Генриха Тиссена-Борнемисы.

Биография 
Дочь каталонца и уроженки Наварры, Кармен Сервера получила образование в частных школах Барселоны, Лондона и Швейцарии. Состояла в близких отношениях с французским певцом Джонни Холлидеем. В 1961 году завоевала титулы «Мисс Каталония» и «Мисс Испания» и приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Мира».

В Голливуде Сервера познакомилась с Дином Мартином, Фрэнком Синатрой и Мэрилин Монро. С 1965 по 1972 год была замужем за Лексом Баркером. В 1970-е годы Серверу связывали романтические отношения с Аль Пачино.

В 1980-е и 1990-е годы снялась в нескольких кинолентах. Благодаря своему третьему браку с бароном Тиссеном Сервера стала коллекционером искусства. Благодаря усилиям Серверы в 1986 году состоялась первая выставка шедевров из коллекции Тиссена-Борнемисы в Национальной библиотеке Испании в Мадриде. Годом позже под влиянием Серверы Тиссен принял решение переместить свою коллекцию на территорию Испании. В 1992 году в Мадриде открылся Музей Тиссена-Борнемисы, впоследствии барон продал большую часть своей коллекции испанскому государству.

В 2011 году открылся Музей Кармен Тиссен в Малаге, в марте 2016 года открылся Музей Кармен Тиссен в Андорре. Коллекция искусства стала предметом продолжительного спора между Кармен и детьми Тиссена от предшествующих браков, завершившегося незадолго до смерти барона в 2002 году.

Примечания

Ссылки 
 

Кармен